Subliminal peut désigner :

Psychologie 
 message subliminal, stimulus incorporé dans un objet, conçu pour être perçu à un niveau au-dessous du niveau de conscience.
 perception subliminale, perception qui se situe en dessous du seuil de la conscience.

Musique 
 Subliminal, album du rappeur Maître Gims.
 Subliminal, rappeur israélien.
 Subliminal Records, label de musique électronique.